Dos destructores de la Armada Imperial Japonesa han recibido el nombre :

 El Minazuki, de la Clase Asakaze, activo desde 1907, reclasificado como dragaminas en 1928 y renombrado W-10 en 1930.
 El Minazuki, de la Clase Mutsuki, activo desde 1927 y hundido en 1944.